Кристи Пу́ю (, 3 апреля 1967 года, Бухарест) — румынский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Занимался живописью, в 1992 году поступил на отделение живописи в Высшую школу визуальных искусств в Женеве. Через год бросил Школу, стал заниматься кино.

Два первые фильма Пую были замечены критикой и получили премии. Мировой успех пришел к нему с фильмом «Смерть господина Лазареску» (2005), за который он получил 47 премий. Был сценаристом фильма Лучиана Пинтилие «Ники Арделян, полковник в отставке» (во франц. прокате — «Ники и Фло», 2003).

Фильмография 
 2001 — Товар и деньги / Marfa şi banii
 2004 — Блок «Кента» и пакет кофе / Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea
 2005 — Смерть господина Лазареску / Moartea domnului Lăzărescu
 2010 — Аврора / Aurora
 2014 — Мосты Сараево / Bridges of Sarajevo
 2016 — Сьераневада / Sieranevada
 2020 — Мальмкрог / Malmkrog

Литература

Ссылки 
 Интервью на сайте Openspace.ru